Huacas del Sol y de la Luna (Os Templos do Sol e da Lua) são monumentos do Peru, localizado a cerca de cinco quilômetros ao sul de Trujillo, no distrito de Moche. Este sítio arqueológico representa fisicamente a capital da cultura Mochica do primeiro século. C. até o século IX.

Monumentos do Peru